Горлиця (Streptopelia) — рід птахів родини голубових
 Горлиця — український народний масовий танець
 Горлиця — українська сольна народна пісня
 Горлиця — хутір в Глазовському районі Удмуртії, Росія
 «Горлиця» — літературна студія
 Горлиця — безпілотний авіаційний комплекс розробки ДП «Укроборонпром» та КБ Антонова

Див. також 
 Горлиці — адміністративний центр Горлицького повіту Малопольського воєводства Польщі.